Баловка — название населённых пунктов на Украине:

 Баловка — село в Днепропетровском районе Днепропетровской области.
 Баловка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.